Cisalak (Cisalak), een plaats in Indonesië
Cisalak (Cisarua), een plaats in Indonesië
Cisalak (Cibeber), een plaats in Indonesië
Cisalak (Cidaun), een plaats in Indonesië
Cisalak (Cimanggu), een plaats in Indonesië